M14, M-14 ou M.14 est utilisé dans différents contextes pour décrire des objets différents :

Domaine militaire et armes 
 M 14, un fusil automatique américain ;
 M14, une mine terrestre américaine ;
 Miles M.14 Magister, un avion d’entraînement britannique.

Finance 
 Instruction budgétaire et comptable M14, relative aux finances des communes françaises.

Sciences 
Astronomie
 M14, un objet céleste catalogué par Charles Messier en 1764.

Médecine 
 Arthropathies au cours d'autres maladies classées ailleurs, d'après la classification internationale des maladies.

Transports 
Automobile 
 Noble M14, un prototype du constructeur britannique Noble.

Autoroutes
  Autoroute biélorusse M14, seconde rocade autoroutière de Minsk ;
  Autoroute espagnole M-14 reliant l’autoroute M-40 aux Terminaux T1, T2 et T3 de l'Aéroport international de Madrid-Barajas.

 Routes
  Route moldave M14 reliant Criva à Pervomaïsc ;
  Route serbe M14 reliant Pančevo à Mala Krsna ;
  Route ukrainienne M14 reliant Odessa à la frontière russe.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres